Lorcy (België), een gehucht in Arville, deelgemeente van de Belgische stad Saint-Hubert
Lorcy (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk